Ivan Pudar (1961-), gardien de but croate ;
 Lana Pudar (2006-), nageuse bosnienne.